Тарас Володимирович Себестянович (нар. 27 листопада 1998 р., смт Ратне, Волинь, Україна) — український журналіст, блогер. Автор проєкту про успішних людей «ТОР» на YouTube 2022 року, отримав срібну кнопку YouTube.

Життєпис 
Народився 27 листопада 1998 року в смт Ратне, Волинська область.

Освіта 
2022 року закінчив Київський університет культури та мистецтв на факультеті «Кіно і телебачення», спеціальність «Теле-радіо журналіст, диктор та телеведучий».

2017—2018 — журналіст на UA: Перший в програмі «Новини»

2019—2021 — журналіст на 1+1 у проєктах Життя відомих людей та «Сніданок з 1+1».

В рамках «ЖВЛ» Себестянович брав участь у інтерв'ю з Віктором Ющенком, Григорієм Чапкісом, Максом Барських, Настя Каменських, MARUV, Іваном Дорном, ТAYANNA, Jerry Heil, Kazka, Олегом Скрипкою, Анною Трінчер, Альоною Венум, Ольгою Фреймут.

2021 року створивавторський YouTube проєкт «ТОР» про українських блогерів та Тік-Токерів, взяв інтерв'ю у Юлії Верби, Jerry Heil, Раміною Есхакзай.

2022 року запустив рубрику з соціальним підтекстом, взявши інтерв'ю з батьками Кузьми Скрябіна.

2023 року Себестянович запустив проєкт «Тарас Себестянович» про новини в Україні та світі.

Досягнення 
 У 2022 року отримав Срібну кнопку на YouTube.

Примітки

Посилання 
 Instagram: https://www.instagram.com/taras_seb/ 
 YouTube: https://www.youtube.com/@TOP123 
 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013401829417 
 YouTube: https://www.youtube.com/@taras_seb 
 Телеграм: https://t.me/topnewstopnews 
 Історія успіху від блогера та засновника ЮТУБ-каналу «ТОР» Тараса Себестяновича // Київський національний університет культури і мистецтв